Paul Ysebaert (né le  à Sarnia, dans la province de l'Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'attaquant.

Carrière 
Choisi à la draft 1984 en  par les Devils du New Jersey, il commence sa carrière professionnelle en 1987 dans la Ligue américaine de hockey et débute en Ligue nationale de hockey en 1988. Il rejoint les Red Wings de Détroit en 1990. En 1993, il signe avec les Jets de Winnipeg puis aux Blackhawks de Chicago. En 1994, il est engagé par le Lightning de Tampa Bay. Il termine sa carrière en 2000 en Suisse.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1984-1985 ||Falcons de Bowling Green || NCAA ||42||23||32||55||54||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1985-1986 ||Falcons de Bowling Green ||NCAA ||42||23||45||68||50||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1986-1987 ||Falcons de Bowling Green ||NCAA ||45||27||58||85||44||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1987-1988 ||Devils de l'Utica || LAH ||78||30||49||79||60||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1988-1989 ||Devils de l'Utica||LAH ||56||36||44||80||22||5||0||1||1||4
|-
|1988-1989||Devils du New Jersey || LNH ||5||0||4||4||0||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1989-1990 ||Devils de l'Utica||LAH ||74||53||52||105||61||5||2||4||6||0
|-
|1989-1990||Devils du New Jersey ||LNH||5||1||2||3||0||  ||  ||  ||  ||  
|-
|rowspan="2"| 1990-1991||Devils du New Jersey ||LNH||11||4||3||7||6||  ||  ||  ||  ||  
|-
|Red Wings de Détroit ||LNH||51||15||18||33||16||2||0||2||2||0
|-
|1991-1992||Red Wings de Détroit ||LNH||79||35||40||75||55||10||1||0||1||10
|-
|1992-1993||Red Wings de Détroit ||LNH||80||34||28||62||42||7||3||1||4||2
|-
|rowspan="2"| 1993-1994||Jets de Winnipeg ||LNH||60||9||18||27||18||  ||  ||  ||  ||  
|-
|Blackhawks de Chicago ||LNH||11||5||3||8||8||6||0||0||0||8
|-
|rowspan="2"| 1994-1995||Blackhawks de Chicago ||LNH||15||4||5||9||6||  ||  ||  ||  ||  
|-
|Lightning de Tampa Bay ||LNH||29||8||11||19||12||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1995-1996||Lightning de Tampa Bay ||LNH||55||16||15||31||16||5||0||0||0||0
|-
|1996-1997||Lightning de Tampa Bay ||LNH||39||5||12||17||4||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1997-1998||Lightning de Tampa Bay ||LNH||82||13||27||40||32||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1998-1999||Lightning de Tampa Bay ||LNH||10||0||1||1||2||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1998-1999 ||Lumberjacks de Cleveland || LIH ||27||6||11||17||14||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1999-2000 ||SC Rapperswil-Jona || LNA ||32||14||11||25||49||  ||  ||  ||  ||  

|532||149||187||336||217||30||4||3||7||20

Références 

Naissance en mai 1966
Naissance à Sarnia (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Falcons de Bowling Green
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Devils d'Utica
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Gagnant du trophée John-B.-Sollenberger
Gagnant du trophée Les-Cunningham
Gagnant du trophée plus-moins de la LNH
Attaquant de hockey sur glace
Capitaine du Lightning de Tampa Bay